Langelier hat folgende Bedeutungen:

Familienname von:
 François Langelier (1838–1915), kanadischer Politiker
 Nicolas Langelier (* 1973), kanadischer Journalist, Autor und Herausgeber

Sonstiges:
 Langelier (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal